Eredivisie eller dansk: Æresdivisionen er den fornemste fodboldrække og den øverste af de to professionelle ligaer i Holland. Ligaen under kaldes Eerste divisie.

I sæsonen 2019/20 blev der ikke udnævnt nogen mestre ligesom op- og nedrykning i Holland blev annulleret grundet Covid-19.

Hold i 2022/2023-sæsonen 
{|
|- valign=top
|
 Ajax
 AZ Alkmaar
 SC Cambuur
 FC Emmen  (O)
 Excelsior  (O)
|
  Feyenoord
 Fortuna Sittard
 Go Ahead Eagles  
 FC Groningen
 SC Heerenveen
|
  N.E.C. 
 Eindhoven 
 RKC Waalwijk
 Sparta Rotterdam
 FC Twente
|
  FC Utrecht  
 Vitesse
 FC Volendam (O)
|}
 (O) = oprykning

Mestre

Noter 

Fodbold i Nederlandene
Fodboldligaer